Motociklistična Velika nagrada Španije 1992 je bila četrta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1992. Potekala je 10. maja 1992.

Razred 500 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1992
1992